Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 wurde am 28. und 29. August 1990 im Stadion Poljud in Split ausgetragen.

Europameister wurde der Franzose Christian Plaziat. Der Ungar Dezső Szabó errang die Silbermedaille. Den dritten Rang belegte der Olympiasieger von 1988 Christian Schenk aus der DDR.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit seiner Siegleistung von 8574 P blieb der französische Europameister Christian Plaziat 237 P unter dem Rekord. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 273 P.

Rekordverbesserung 
Im Wettkampf am 27./28. August wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
8574 P – Christian Plaziat, Frankreich

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 27. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 28. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

28./29. August 1990

Weblinks 
 Split European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 24. Dezember 2022
 Men Decathlon XV European Championships 1990 Split, todor66.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Men Decathlon, S. 616f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1990, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 24. Dezember 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 24. Dezember 2022

Videolinks 
 773 European Track & Field 1990 Decathlon 100m, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2783 European Track & Field 1990 Decathlon Long Jump Robert Zmêlík, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2862 European Track & Field 1990 Split Decathlon High Jump Christian Plaziat, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2867 European Track & Field 1990 Split Decathlon High Jump Christian Schenk, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2887 European Track & Field 1990 Split Decathlon 110m Hurdles, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2915 European Track & Field 1990 Split Decathlon Pole Vault Christian Plaziat, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2918 European Track & Field 1990 Split Decathlon Pole Vault Deszö Szabó, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 936 European Track & Field 1990 Split Decathlon Javelin Christian Schenk, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2931 European Track & Field 1990 Split Decathlon Javelin Alain Blondel, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2934 European Track & Field 1990 Split Decathlon Javelin Siegfried Wentz, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022
 2977 European Track & Field 1990 Split Medal Ceremony Decathlon, www.youtube.com, abgerufen am 24. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1990